Saladillo (Buenos Aires), uma comuna da província de Buenos Aires, na Argentina.
Saladillo (Córdova), uma comuna da província de Córdoba, na Argentina.
Saladillo (San Luis), uma comuna da província de San Luis, na Argentina.
Rosario del Saladillo, uma comuna da província de Córdoba, na Argentina.
Saladillo (partido), um partido da província de Buenos Aires, na Argentina.
Saladillo (partido), um bairro da cidade de Rosário, capital da província de Santa Fé, na Argentina.